Suncatcher (właśc. Bogdan Marian Cupcea) (ur. 1986 w Târgu Lăpuş) - producent muzyki Trance pochodzący z Rumunii.

Rumuńscy producenci muzyczni
Urodzeni w 1986